Il singolare  del Türk Telecom Izmir Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Somdev Devvarman era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lukáš Lacko ha battuto in finale Marsel İlhan 6–4, 6–3.

Teste di serie

 Marsel İlhan (finale)
 Steve Darcis (semifinali)
 Flavio Cipolla (semifinali)
 Ruben Bemelmans (secondo turno)

  Lukáš Lacko (campione)
  Malek Jaziri (primo turno)
  Ričardas Berankis (quarti di finale)
  Serhij Bubka (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Türk Telecom İzmir Cup 2011